

Geografia

 Bracelli – frazione di Beverino

Persone 
 Gaspare Grimaldi Bracelli – doge italiano 
 Giacomo Bracelli – storico italiano
 Giorgia Bracelli – calciatrice italiana
 Giovanni Battista Bracelli – vescovo italiano 
 Giovanni Battista Bracelli – pittore e incisore italiano
 Virginia Centurione Bracelli – santa italiana